Michał Mazowiecki (1600–1684) – rektor Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego
 Michał Mazowiecki (zm. 1683) – sędzia ziemski dobrzyński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Michał Mazowiecki (ur. 1967) – polski polityk, poseł, syn Tadeusza Mazowieckiego